Wang Lei (alpinista), 王雷， la primera xinesa que ha escalat els Set Cims i esquiat tant al Pol Nord i com al Pol Sud
 Wang Lei (bàsquet), jugador xinès de bàsquet professional
 Wang Lei (escaquista), Gran Mestre Femenina d'escacs xinesa
 Wang Lei (esgrima), campió del món d'esgrima
 Wang Lei (figure skater), figura skater xinesa
 Wang Lei (Go), jugador professional de go
 Wang Lei (snowboarder), snowboarder professional xinès
 Wang Lei (Dinastia Han), ministre del període de la Dinastia Han Oriental
 Wang Lei (jugador de criquet xinès), jugador de criquet xinès
 Wang Lei (caiaquista)
 Wang Lei (director de fotografia), director de fotografia xinès